

Cinéma 

 Method (Dangereuse sous tout rapport), réalisé par  sorti en 2004 ;
 Method, film sud-coréen réalisé par Bang Eun-jin et sorti en 2017.

Toponyme 
 Method (Caroline du Nord)

Voir aussi 
 Method Man, pseudonyme de Clifford Smith, rappeur et acteur américain membre du Wu-Tang Clan